Polycheria är ett släkte av kräftdjur. Polycheria ingår i familjen Dexaminidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Polycheria